Häran kan syfta på följande platser:

Finland 

 Häran, Närpes, Österbotten,  (3 ha)
 Klasponskär och Häran, Sottunga, Åland,  (32 ha)
 Häran (söder om Örö, Kimitoön),  (1 ha)
 Häran (söder om Rosala, Kimitoön),  (2 ha)

Se även
Härad
Harun (olika betydelser)

Robotskapade Finlandförgreningar